Der Family Circle Cup 1989 war ein Tennisturnier der Damen in Hilton Head Island. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 3. bis 9. April 1989 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Natallja Swerawa mit 6:1 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Hana Mandlíková / Martina Navratilova mit 6:4 und 6:1 gegen Mary-Lou Daniels / Wendy White.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Hilton Head Island